Abscheren steht für:
 einen Bart oder Wolle abscheren (Schur), siehe Wolle #Gewinnung
 Festkörper vom Grundkörper ablösen, siehe Scherung (Mechanik)